Canapi kan syfta på:

Brasilien 

 Canapi (kommun i Brasilien), Alagoas,

Filippinerna 

 Ganapi, ort, Cagayandalen, Province of Isabela, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar